NFSS ist die Abkürzung für:

 das New Font Selection Scheme, eine Schnittstelle zum Wechseln des Zeichensatzes beim Textsatz mit LaTeX, die 1989 mit der Version LaTeX2e eingeführt worden war
 Need for Speed: Shift, ein Computerspiel

Abkürzung